Haven, sorozat

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Haven (Kansas)
 Haven (New York)
 Haven (Washington)
 Haven (Wisconsin)

 Ausztrália
 Haven (Victoria)

 Egyesült Királyság
 The Haven (Boston)
 The Haven (West Sussex)

Zene 
 Haven, amerikai rockegyüttes
 Haven, keresztény metalt játszó brit együttes
 Haven, Dark Tranquility-album
 Haven, Flook-album
 Haven, Kamelot-album